Вишня (підрід) — підрід рослин із підродини мигдалеві
 Вишня звичайна — рослина підроду Вишня
 Вишня — плід рослин підроду Cerasus

 Вишня Володимир Борисович — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Остап Вишня — псевдонім українського письменника, гумориста і сатирика Павла Михайловича Губенка
 Вишня Олексій Федорович — музикант, співак, звукорежисер.

Села:
 Вишня — Київська область, Фастівський район
 Вишня — Львівська область, Самбірський район
Річки:
 Вишня — річка у Львівській області України і Підкарпатському воєводстві Польщі, права притока Сяну
 Вишня — річка у Вінницькій області України, права притока  Південного Бугу

Вишня () — село, Мінська область, Смолевицький район

Див. також 
 Судова Вишня
 Вишеньки

Примітки